

Sigle 
 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij – Compagnia Reale d'Aviazione, compagnia aerea olandese
 linea KLM – soprannome della linea d'attacco di hockey su ghiaccio composta da Vladimir Krutov, Igor Larionov e Sergei Makarov

Codici 
 KLM – codice vettore ICAO di KLM
 klm – codice ISO 639-3 della lingua kolom

Altro 
 klm – simbolo del chilolumen

Altri progetti